XVIII-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Тебризе (Иран) с 20 по 30 мая 2014 года.
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, потом 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.

Команды

Китай 
 Дин Лижэнь
 Юй Янъи
 Вэй И
 Ма Цюнь
 Сю Дэшунь

Индия 
 Панаяппан Сетхураман
 Башкаран Адхибан
 Кришнан Сашикиран
 Паримарджан Неги
 Бабу Лалит

Вьетнам 
 Ле Куанг Льем
 Нгуен Нгок Чыонг Шон
 Нгуен Дык Хоа
 Нгуен Хюинь Минь Хюи
 Дао Тхьен Хай

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
2014 год в шахматах
Май 2014 года
Спорт в Иране в 2014 году
Чемпионаты Азии в 2014 году
Тебриз
Чемпионаты Азии в Иране
Соревнования по шахматам в Иране